Bukva ist der Familienname folgender Personen: 

 Haris Bukva (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Sejo Bukva (* 1966), bosnisch-kroatischer Basketballspieler